Het seizoen 1921/22 was de achtste editie van de Belgische Tweede Klasse en ging van start in september 1921 en eindigde in mei 1922. De officiële naam destijds was Promotion (Bevordering of Promotie). Voor de eerste keer zouden er 14 teams deelnemen. Uccle Sport werd kampioen en promoveerde samen met vice-kampioen Berchem Sport naar de ere-afdeling.

Gedegradeerde teams
Door de uitbreiding naar 14 clubs was er slechts één daler uit de Ere-Afdeling voor de start van het seizoen:
 Uccle Sport (laatste)

Gepromoveerde teams
Door de uitbreiding naar 14 clubs waren er 5 stijgers uit de regionale afdelingen voor de start van het seizoen:
 Liersche SK 
 Excelsior FC Hasselt
 Boom FC
 CS La Forestoise
 Fléron FC

Deelnemende teams
Deze ploegen speelden in het seizoen 1921-22 in Bevordering. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Eindstand Bevordering 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, P: promotie, D: degradatie

Uitslagentabel

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Ere Afdeling op het eind van het seizoen:
 Uccle Sport (kampioen)
 Berchem Sport (vice-kampioen)

Degraderende teams
De voetbalbond had beslist dat de laatste 4 ploegen zouden degraderen naar de regionale afdelingen:
 CS La Forestoise (11e plaats)
 Courtrai Sport (12e plaats)
 Boom FC (voorlaatste)
 Fléron FC (laatste)

Referenties

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2